Зеровы:
 
 Зеров, Дмитрий Константинович (1895—1971) —  украинский советский ботаник.
 Зеров, Михаил Константинович (псевдоним Михаил Орест, 1901—1963) — украинский поэт.

